Samhällsomvandlingen kan avse:

Samhällsomvandlingen av Kiruna
Samhällsomvandlingen av Malmberget

Se även 
 Samhällsförändring